Амбарцу́м Ро́бертович Галу́стов (род. 12 апреля 1976 года, Армавир) — российский учёный в области педагогики, ректор Армавирского государственного педагогического университета (2011-2022). Доктор педагогических наук (2013), профессор.

Биография 
Родился 12 апреля 1976 года в Армавире. В 1993 году поступил в Армавирский государственный педагогический институт (АГПИ) на физико-математический факультет по специальности «Физика и информатика». Во время обучения в институте прошёл несколько зарубежных стажировок. В частности, в 1995 году окончил курсы квалификации по маркетингу и менеджменту в МПГУ (г. Москва), проводившиеся американскими профессорами из  (США). В 1997 году по американской программе  поступил и в 1999 году окончил  (Техас, США) по программе макро- и микроэкономики, а так же английскому языку.

В 1998 году поступил в аспирантуру АГПИ по кафедре педагогики. С 2000 года — преподаватель кафедры педагогики АГПИ. В 2002 году окончил аспирантуру, через год защитил диссертацию кандидата педагогических наук на тему «Подготовка будущих учителей технологии и предпринимательства к управлению познавательной самостоятельностью школьников».

С 2002 года работает на кафедре теории, истории педагогики и образовательной практики АГПИ/АГПА/АГПУ: преподаватель, старший преподаватель, доцент, в настоящее время — профессор.

В 2005 году учредил и открыл частное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий» (ЧОУ СПО «АКУСИТ»), которое в 2008 году прошло государственную аккредитацию.

С 2010 года фактически выполнял обязанности ректора Армавирской государственной педагогической академии (АГПА). В 2011-2022 годах был ректором АГПА (с 2015 года - АГПУ).

Критика 
Диссернет выявил нарушение научной этики при оппонировании на защите диссертации  и некорректные публикации

Библиография 
 Галустов А. Р. Познавательная самостоятельность с позиций философского, психологического и педагогического знаний / А. Р. Галустов. — Москва : Илекса, 2011. — 64, [2] с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 59-65. — 500 экз. — ISBN 978-5-89237-531-3
 Галустов А. Р. Теория и практика готовности студентов к самообразовательной деятельности / А. Р. Галустов. — Москва : Илекса, 2011. — 94 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 75-82. — 300 экз. — ISBN 978-5-89237-547-4
 Галустов, А. Р. Педагогические условия формирования у студентов готовности к обучению школьников умениям самообразовательной деятельности / А. Р. Галустов. — Москва : Илекса, 2012. — 174 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 144—174. — 300 экз. — ISBN 978-5-89237-549-8 (в пер.)
 Галустов А. Р., Ветров Ю. П. Образовательное пространство современной школы в контексте социокультурных и педагогических инноваций : учебное пособие / А. Р. Галустов, Ю. П. Ветров. — Армавир : Армавирская государственного педагогическая академия, 2015. — 127 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 112—127. — 500 экз. — ISBN 978-5-89971-455-9

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте АГПУ 
 declarator.org 
 Кто есть кто. Статусная элита Российской Федерации
 Галустов Амбарцум Робертович на сайте «Диссернет»

Ректоры Армавирского государственного педагогического университета
Выпускники Армавирского педагогического университета
Педагоги России
Заслуженные деятели науки Республики Адыгея
Фигуранты Диссернета